О́рден Преподо́бного Се́ргия Ра́донежского — общецерковная награда Русской православной церкви, имеет три степени.

История 
Учреждён Священным синодом Русской православной церкви 26 декабря 1978 года. 5 октября 1999 года Священный синод утвердил новый дизайн ордена.

При награждении вручается знак ордена и грамота. Носится на левой стороне груди. Выполнен в виде четырёхконечного креста, в центре находится круглый медальон с изображением преподобного Сергия Радонежского. Девиз ордена — «Смирением возвышаемый» (наносится на оборотную сторону).

Награждаются иерархи поместных православных церквей, представители инославных церквей и религиозных объединений за церковные и миротворческие заслуги, государственные и общественные деятели всех вероисповеданий — за плодотворные труды.

См. также 
 Медаль преподобного Сергия Радонежского

Примечания

Литература 
 Награды Русской православной церкви / составитель Н. Н. Лисовой. — М.: ФЕРТ, 2001. — 79 с.
 Орден Русской Православной Церкви преподобного Сергия Радонежского. Именные Списки 1978—2005. — М.: Новости, 2006. — 496 с. — ISBN 5-98738-031-6
 Шишков С. С. Награды Русской Православной Церкви / Awards of the Russian Orthodox Church. — М.: Любимая книга, 2011. — 520 с. — ISBN 978-5-9902737-1-9

Ссылки 
 Общецерковные награды Русской Православной Церкви
 Изображения ордена 

Сергия Радонежского